Hugo Metsers (1902), Vlaams kunstschilder
 Hugo Metsers (1943), Nederlands acteur
 Hugo Metsers (1968), Nederlands acteur en regisseur